Markör kan syfta på:

 Markör (kortspel) – ett kortspel av fransk-tyskt ursprung
 Markör (golf) – den som har utsetts att föra scorekortet för en spelare
 Markör (datorgrafik) – en användarstyrd visare/pekare

Se även
Mark
Marker